Franciaország
Salignac, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Salignac, település Gironde megyében